Еачи () је име дато језерском чудовишту које се појављује на разним локацијама у Енглеској и Шкотској. Еачи се обично описује као велико хуманоидно биће језивог изгледа. Први пут је виђен 1873. године на језеру Виндермир. Следеће виђење се десило тек 1973. године на језеру Басентвејт, када је наводно и два пута фотографисан.

Референце

Литература 
 Gould, M. J. (1980) 'Folklore of Northern Britain.' Nix. Kendal.
 Lewis R. E. (1954) Middle English Dictionary. University of Michigan Press.

Криптозоологија